Plusieurs espèces de plantes portent le nom de Figuier blanc, parmi lesquelles deux Moraceae :
 Ficus nymphaeifolia
 Ficus virens
 Ficus carica ou encore Figuier goutte d'or ; il donne des fruits comestibles appelés figues d'or

Bibliographie 
 Charles Baltet, l'Art de greffer, Creative Media Partners, LLC, 2018 - 554 pages (disponible sur Wikisource)

Notes et références 

!Figuier blanc
Nom de plante ambigu